Als Kuckuckskauz werden mehrere Eulenarten aus der Gattung der Buschkäuze bezeichnet. Sie wurden früher als eine Art angesehen.

Den Namen haben diese Käuze aufgrund der Stimme, die stark an den Ruf des europäischen Kuckucks erinnert. Noch in den 1990er Jahren wurde der Kuckuckskauz meist mit dem Neuseeland-Kuckuckskauz (Ninox novaeseelandeae) identifiziert und von etwa 15 Unterarten ausgegangen.

Der Tasmanien-Kuckuckskauz (Ninox leucopsis) und der Rote Kuckuckskauz (Ninox lurida) wurden in den Status von selbstständigen Arten erhoben. Die weiteste Verbreitung der einst als Kuckuckskauz zusammengefassten Arten hat allerdings der Boobookkauz (Ninox boobook) in Australien. Beim Lord-Howe-Kuckuckskauz (Ninox novaeseelandiae albaria) und dem Norfolkinsel-Kuckuckskauz (Ninox novaeseelandeae undulata) handelt es sich um Unterarten des Neuseeland-Kuckuckskauzes.

Einzelnachweise 

!